William R. Pogue, född 23 januari 1930 i Okemah, Oklahoma, död 3 mars 2014 i Cocoa Beach, Florida, var en amerikansk astronaut uttagen i astronautgrupp 5 den 4 april 1966.

Rymdfärder 
Skylab 4

Källor

Amerikanska rymdfarare
Skylabprogrammet
Personer i USA under 1900-talet
Personer från Okfuskee County
Födda 1930
Avlidna 2014
Män